|-
| 117801 - || || 11 d'abril, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117802 - || || 11 d'abril, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117803 - || || 11 d'abril, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117804 - || || 11 d'abril, 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 117805 - || || 12 d'abril, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117806 - || || 13 d'abril, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117807 - || || 14 d'abril, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117808 - || || 15 d'abril, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117809 - || || 15 d'abril, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117810 - || || 15 d'abril, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117811 - || || 12 d'abril, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117812 - || || 15 d'abril, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117813 - || || 17 d'abril, 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 117814 - || || 30 d'abril, 2005 || New Mexico Skies || A. Lowe
|-
| 117815 - || || 30 d'abril, 2005 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 117816 - || || 28 d'abril, 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 117817 - || || 3 de maig, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117818 - || || 1 de maig, 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 117819 - || || 3 de maig, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117820 - || || 4 de maig, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117821 - || || 4 de maig, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117822 - || || 4 de maig, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117823 - || || 3 de maig, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117824 - || || 3 de maig, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117825 - || || 3 de maig, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117826 - || || 4 de maig, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117827 - || || 4 de maig, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117828 - || || 4 de maig, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117829 - || || 7 de maig, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117830 - || || 7 de maig, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117831 - || || 3 de maig, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117832 - || || 4 de maig, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117833 - || || 4 de maig, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 117834 - || || 8 de maig, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117835 - || || 8 de maig, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117836 - || || 8 de maig, 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 117837 - || || 4 de maig, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 117838 - || || 6 de maig, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117839 - || || 8 de maig, 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 117840 - || || 11 de maig, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 117841 - || || 8 de maig, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117842 - || || 15 de maig, 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 117843 - || || 11 de maig, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 117844 - || || 11 de maig, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117845 - || || 12 de maig, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117846 - || || 12 de maig, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117847 - || || 13 de maig, 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 117848 - || || 9 de maig, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117849 - || || 14 de maig, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117850 - || || 3 de maig, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117851 - || || 3 de maig, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117852 - || || 3 de maig, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117853 - || || 3 de maig, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117854 - || || 4 de maig, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117855 - || || 12 de maig, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117856 - || || 18 de maig, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 117857 - || || 19 de maig, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117858 - || || 30 de maig, 2005 || New Mexico Skies || A. Lowe
|-
| 117859 - || || 29 de maig, 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 117860 - || 2005 LY || 1 de juny, 2005 || New Mexico Skies || A. Lowe
|-
| 117861 - || || 1 de juny, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117862 - || || 3 de juny, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117863 - || 2028 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117864 - || 2069 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117865 - || 2081 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117866 - || 2105 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117867 - || 2127 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117868 - || 2147 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117869 - || 2168 P-L || 26 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117870 - || 2174 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117871 - || 2186 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117872 - || 2210 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117873 - || 2212 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117874 - || 2511 P-L || 26 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117875 - || 2539 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117876 - || 2586 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117877 - || 2593 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117878 - || 2602 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117879 - || 2621 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117880 - || 2651 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117881 - || 2675 P-L || 26 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117882 - || 2680 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117883 - || 2682 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117884 - || 2684 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117885 - || 2692 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117886 - || 2694 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117887 - || 2721 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117888 - || 2735 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117889 - || 2745 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117890 - || 2748 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117891 - || 2750 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117892 - || 2753 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117893 - || 2781 P-L || 26 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117894 - || 2791 P-L || 26 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117895 - || 2802 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117896 - || 2815 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117897 - || 2845 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117898 - || 3029 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117899 - || 3048 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 117900 - || 3053 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
7